Такмичење у бобу за мушкарце у четвореседу на Зимским олимпијским играма 1998. у Нагану одржано је у Спирал центру 14. и 21. фебруара 1998.

Вожене су три вожње једна 20. и две 21. фебруара. 1998 год.

Резултати 

* - и друга екипа има исто време
** - друге две екипе постигле су исти резултат

Литература 
 1998 bobsleigh four-man results

Боб на Зимским олимпијским играма 1998.